Онтаріо (, з ірокезьких мов — «багато води» або «прекрасні води») так назване одне з Великих озер в Північній Америці. На честь озера була названа провінція в Канаді, озеро на Титані. На честь озера або провінції названо місто в Каліфорнії.

Онтаріо — найбагатша та найнаселеніша провінція Канади

Онтаріо — округ, штат Нью-Йорк
 Онтаріо — місто, штат Каліфорнія
 Онтаріо — місто, штат Нью-Йорк
 Онтаріо — місто, штат Огайо
 Онтаріо — місто, штат Орегон
 Онтаріо — селище, штат Вісконсин
 Онтаріо — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Озера
 Онтаріо — озеро у Північній Америці, одне з п'яти Великих озер
 Онтаріо — вуглеводневе озеро неподалік південного полюсу Титана (система Сатурна)